Па́льма туку́м, или  (), — древовидное растение семейства Пальмовые, происходящее из Южной Америки.

Эта пальма вырастает до 15 м в высоту. Листья у неё перистые, длиной до 1,5 м, покрытые шипами. Женские и мужские цветки растут на стволе. Плоды круглые или овальные, длиной 3—6 см, оранжевого или красновато-коричневого цвета. Плод содержит слой мякоти толщиной 5 мм и крупное каменистое семя. Мякоть умеренно-сочная, с запахом и вкусом, напоминающим абрикос, с богатым содержанием бета-каротина. Авара культивируется повсюду в Южной Америке. Её мякоть съедобна. В южноамериканской кухне она часто комбинируется в блюдах с жёлтым рисом.

Примечания

Ссылки 
 
 Astrocaryum vulgare photo of fruit
 Astrocaryum vulgare 
 Flora Brasiliensis: Astrocaryum vulgare 
 Site personnel traitant de l’awara 
 Recette du bouillon d’awara

Фрукты
Арековые
Тропическое сельское хозяйство
Флора Южной Америки
Плодовые деревья
Таксоны, описанные Карлом Фридрихом Филиппом фоном Марциусом